Burlington Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Burlington Station (Hastings, Nebraska), NRHP-ID 78001693
 Burlington Station (Omaha, Nebraska), NRHP-ID 74001110